Schwarzheide steht für:
 Schwarzheide, amtsfreie Stadt im Süden des Landes Brandenburg
 das KZ-Außenlager Schwarzheide
 Schwarzheide (Schiff), Tankschiff der DDR-Staatsreederei VEB Deutsche Seereederei Rostock

Siehe auch:
 Schwarze Heide